Canthigaster — рід променеперих риб родини скелезубових (Tetraodontidae).

Види 
Рід містить 36 видів:
 Canthigaster amboinensis (Bleeker, 1865) 

 Canthigaster axiologus Whitley, 1931 
 Canthigaster bennetti (Bleeker, 1854) 
 Canthigaster callisterna (J. D. Ogilby, 1889)
 Canthigaster capistrata (R. T. Lowe, 1839)
 Canthigaster compressa (Marion de Procé, 1822) 
 Canthigaster coronata (Vaillant & Sauvage, 1875) 
 Canthigaster criobe J. T. Williams, Delrieu-Trottin & Planes, 2012
 Canthigaster cyanetron J. E. Randall & Cea Egaña, 1989
 Canthigaster cyanospilota J. E. Randall, J. T. Williams & L. A. Rocha, 2008
 Canthigaster epilampra (O. P. Jenkins, 1903)
 Canthigaster figueiredoi R. L. Moura & R. M. C. Castro, 2002
 Canthigaster flavoreticulata Matsuura, 1986
 Canthigaster inframacula G. R. Allen & J. E. Randall, 1977
 Canthigaster investigatoris (Annandale & J. T. Jenkins, 1910)
 Canthigaster jactator (O. P. Jenkins, 1901)
 Canthigaster jamestyleri R. L. Moura & R. M. C. Castro, 2002
 Canthigaster janthinoptera (Bleeker, 1855) 
 Canthigaster leoparda Lubbock & G. R. Allen, 1979 
 Canthigaster margaritata (Rüppell, 1829) 
 Canthigaster marquesensis G. R. Allen & J. E. Randall, 1977
 Canthigaster natalensis (Günther, 1870)

 Canthigaster ocellicincta G. R. Allen & J. E. Randall, 1977 
 Canthigaster papua (Bleeker, 1848)
 Canthigaster punctata Matsuura, 1992
 Canthigaster punctatissima (Günther, 1870) 
 Canthigaster pygmaea G. R. Allen & J. E. Randall, 1977 
 Canthigaster rapaensis G. R. Allen & J. E. Randall, 1977
 Canthigaster rivulata (Temminck & Schlegel, 1850) 
 Canthigaster rostrata (Bloch, 1786) 
 Canthigaster sanctaehelenae (Günther, 1870)
 Canthigaster smithae G. R. Allen & J. E. Randall, 1977
 Canthigaster solandri (Richardson, 1845)
 Canthigaster supramacula R. L. Moura & R. M. C. Castro, 2002
 Canthigaster tyleri G. R. Allen & J. E. Randall, 1977 
 Canthigaster valentini (Bleeker, 1853)

Примітки 

Скелезубові
Роди риб